Bairros
 Jardim Panorama (Umuarama)
 Jardim Panorama (Ipatinga)
 Jardim Panorama (Morumbi) — em São Paulo
 Jardim Panorama (São Lucas) — em São Paulo

Desambiguações de topônimos